Лемох — фамилия:
 Лемох, Игнац (1802—1875) — чешский и австрийский геодезист, математик, астроном, педагог, композитор.
 Лемох, Кирилл (Карл) Викентьевич (1841—1910) — русский живописец, передвижник, академик Императорской Академии художеств.
 Лемох, Сергей Михайлович (род. 1965) — российский музыкант, певец и композитор.